Сатиш Кумар:
  (род. 1936) — индийско-британский общественный деятель, бывший джайнский монах.
 Кумар, Сатиш (род. 1989) — индийский боксёр-любитель.
 Кумар, Сатиш (род. 1957) — индийский ботаник.